Флаг муниципального образования Магни́тское городское поселение Кусинского муниципального района Челябинской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 10 декабря 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5088. Положение о флаге утверждено 19 февраля 2010 года.

Описание флага 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее развёрнутую гербовую композицию: в центре верхней зелёной полосы в 2/3 ширины полотнища — фигура жёлтого восстающего медведя, держащего в вытянутой левой лапе белый ключ бородкой вправо, правой же лапой придерживающей лежащую на правом плече белую кирку; вдоль нижней красной полосы в 1/3 ширины вверху белая узкая полоса в 1/12 ширины и ниже восемь жёлтых четырёхконечных звёзд».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основе герба Магнитского городского поселения, по правилам соответствующим традициям геральдики. Композиция флага Магнитского городского поселения отражает исторические, природные, социально-экономические особенности.

Посёлок городского типа Магнитка основан в 1928 году в связи с началом разработки на территории Челябинской области месторождения титаномагнетита.

Магнитское городское поселение расположено в Кусинском районе, на реке Кусе, что отражено на флаге узкой белой полосой. Своим руслом река пересекает титаномагнетитовое месторождение, которое и дало название посёлку.

Медведь — символ предусмотрительности, богатырской силы, выносливости, и вместе с тем добродушия и нерасторопности, аллегорически показывает спокойного, миролюбивого человека.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, прочности, солнечного света.

Кирка — древнейший символ горнорудного и камнеломного дела, аллегорически показывает горнодобывающую и горно-разрабатывающую отрасли промышленности. Разработка знаменитых минеральных копей Ахматовской, Николаево-Максимилиановской, Еремеевской, расположенных в окрестностях поселения, дала экономическое развитие посёлку.

Белый ключ, который держит в вытянутой лапе медведь, своим положением — бородкой влево (от зрителя) — аллегорически указывает на будущее Магнитского городского поселения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёное поле флага аллегорически символизирует окружающую поселение богатую природу, а также Национальный природный парк «Таганай» — один из самых молодых национальных парков России (организован 6 марта 1991 года), на территории которого расположены более 10 памятников природы, произрастает свыше 900 видов растений, обитает более 190 видов птиц и 40 видов млекопитающих.

Зелёный цвет символизирует природу, здоровье, молодость, жизненный рост.

Красная часть флага аллегорически отражает заслуги жителей Магнитки, которые в годы Великой Отечественной войны своим трудом помогали Родине в победе над врагом, поставляя на заводы страны так называемую «легированную сталь» — сплав титана и стали, что делало броню танков непробиваемой, а в мирное время прославляют свою «малую родину» трудовыми династиями горняков.

Звёзды — символ вечности, путеводности, аллегорически символизируют мерцание шахтёрских ламп в условиях подземных работ в рудниках.

Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Примечания